El Torneig de Gstaad 2016, oficialment conegut com a J. Safra Sarasin Swiss Open Gstaad 2016, és una competició tennística jugada sobre terra batuda que està inclosa dins de les sèries 250 de l'ATP. La 49a edició del torneig es va celebrar entre el 16 i el 24 de juliol de 2016 al Roy Emerson Arena de Gstaad, Suïssa.

El tennista espanyol Feliciano López va guanyar el cinquè títol de la seva carrera, i després de més de deu anys, el primer sobre terra batuda.

Quadre individual masculí

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles masculins

Caps de sèrie

Quadre

Enllaços externs 
 Web oficial  
 
 

2016
ATP World Tour 2016